Plusieurs nobles de la famille d'Ibelin ont porté le prénom de Philippe :
 Philippe d'Ibelin (mort en 1227), un régent de Chypre
 Philippe d'Ibelin (1253-1318), un sénéchal du royaume de Chypre
 Philippe d'Ibelin (mort en 1304), un connétable de Chypre

Maison d'Ibelin